Église Saint-Génitour peut faire référence à différentes églises.

Indre :
 Église Saint-Génitour, Le Blanc

Saint-Génitour